Season of Usability – corocznie realizowany przez organizację OpenUsability program mająca na celu wspieranie wolnego i otwartego oprogramowania. W jego ramach studenci realizują projekty związane z interfejsami i otrzymują za to stypendium w wysokości 1000$. Program jest wzorowany na Google Summer of Code.

Historia

2006 – 2007 
Pierwsza edycja imprezy trwała od listopada 2006 do czerwca 2007. W jej ramach sześciu studentów rozwijało sześć projektów. Pięć z nich zostało zakończonych sukcesem: BasKet Note Pads, Okular, OpenWengo, GeeXBox oraz OpenPrinting. Tę edycję programu sponsorował Open Society Institute

2008 
Druga edycja została zakończona w sierpniu 2008. W jej ramach dziesięciu studentów pracowało nad rozwojem 9 projektów: DrProject, Gallery, Jeliot, KDE, KOffice, MakeHuman, OLPC XO-1, Qtpfsgui, SIP Communicator. Program był sponsorowany przez Google, Open Society Institute oraz Trolltech.

2009 
Do trzeciej edycji imprezy zgłoszono 10 projektów: Amarok, Drupal, Gallery, GeneMANIA, GNOME, Kadu, KOrganizer, OLM, SemNotes oraz Ubuntu. Studenci pracowali nad nimi od 1 czerwca 2009 do 31 sierpnia 2009. Program był sponsorowany przez Google oraz Canonical.

Zobacz też 
 Google Summer of Code

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Imprezy informatyczne
Wolne i otwarte oprogramowanie